Браззави́ль — финансовая и административная столица Республики Конго, расположен на правом берегу реки Конго, напротив Киншасы. Также может означать:

 Браззавиль (американская группа) — американская инди-группа, названная в честь столицы Республики Конго, организована Дэвидом Брауном в 1998 году.
  — шведская музыкальная группа, основанная в 1995 году.
 «КАРА Браззавиль» — конголезский футбольный клуб из Браззавиля выступающий в Премьер-лиге Конго, основан в 1935 году.

См. также 
 Браззавильская конференция 1944 года